Донски́х — русская фамилия. Известные носители:

 
 Донских, Василий Петрович (род. 1967) — хоккеист с мячом, защитник.
 Донских, Виктор Васильевич (1935—2022) — партийный и государственный деятель.
 Донских, Иван Григорьевич (1917—1997) — Герой Советского Союза.
 
 Донских, Сергей Семёнович (род. 1956) — советский российский легкоатлет, тренер.